

321 – Wailord
 egy bálna-pokémon – minden ismert pokémon közül ő a legnagyobb. A Pokémon-világ hatalmas óceánjaiban él.

322 – Numel
 – lassú észjárású, egypúpú tevére hasonlító tűz-pokémon.

323 – Camerupt
 Numel átalakult formája. Kétpúpú tevére hasonlít, ám púpok helyett két kis vulkánt hord a hátán, amelyek a csontjaiból alakultak ki. A testében igen sok olvadt láva van, ami a hiedelem szerint tízévenként egyszer tör ki a hátán lévő vulkánokon keresztül, azonban a kitörések gyakoribbak, ha felmérgesítik. A tevékhez hasonlóan a Camerupt általában szelíd, de nagyon csökönyös és makrancos is lehet. Hevesen reagál, ha a pofájába csapnak.

A Numelhez hasonlóan átváltozáskor a típusa is megváltozik.

324 – Torkoal
 egy beépített kemencével rendelkező teknősbéka. Sötétszürke kőpáncélt visel. Az orrából és egyéb testnyílásaiból mindent beborító füstfelhőt képes kibocsátani. Szenet eszik, és hegyeket képes feltúrni, hogy szénhez jusson. Ha megtámadják, fekete füstöt lövell és a füstfelhőben visszavonul.
A füst eregetése közben mozdonyfüttyhöz hasonlító hangot hallat. Nem fejlődik / alakul át.

325 – Spoink
 – pszichikus pokémon. Kinézetre malacra hasonlít, nagy orra van, kerek fekete szemei, rövid karjai v. mellső végtagjai és kicsi fülei vannak. Rendkívül sérülékeny. Nincsenek hátsó lábai, ezért a spirálrugószerű farkán ugráva halad. Az ugrálásnak azonban van egy másik létfontontosságú funkciója: ettől dobog a szíve. Ha nem tud ugrálni, akkor leáll a szíve és meghal, ezért még akkor is ugrálnia kell, mikor alszik. 
A feje tetején egy Clamperl által tojt gyöngyöt hord, ez erősíti pszichikai képességeit. A pszichikai erő a gyöngy méretével arányos - minél nagyobb a gyöngy, annál nagyobb az ereje is. Ha ezt elveszti, akkor gyengülni kezd. Látható, hogy a Spink állandó halálos veszélyben forog az ugrálás abbahagyása vagy a gyöngy elvesztése miatt (bár az animében ilyen eset nem látható).

Átváltozott formája a Grumpig.

326 – Grumpig
Grumpig  – pszichikus pokémon. Spoink-ból változik át, a 32. szinttől kezdve. Disznóra hasonlít. Testén értékes fekete gyöngyök találhatók, ezek segítségével koncentrálja és vezérli a pszichikai erőit. Vezérelni képes ellenfelei mozgását.

Spirálrugó-szerű farka van, amit előző Spoink formájától örökölt. Ezzel rendkívül magasra képes felpattanni, de nem kell állandóan ugrálnia.

327 – Spinda
 – foltos panda alakú pokémon. Normál típusú, nem alakul át. A szemén és a testén örvény alakú minták vannak. Spinda foltjai több mind négymilliárd különböző kombinációban fordulhatnak elő, az adott kombinációt a személyiségi érték határozza meg. Ezért szinte bizonyos, hogy nincs két egyforma Spinda. Kis medvére vagy felegyenesedett nyúlra hasonlít, illetve Plusle-ra és Minun-ra. Szédelegve, imbolyogva jár, de ez nem szédültség, hanem az ellenségei megtévesztését szolgálja.

328 – Trapinch
 föld-típusú pokémon. A sivatagokban található. Fészke lejtős, tál alakú gödör, amit a homokba ás. Ott várja, hogy áldozata lebukfencezzen a gödörbe, ahol megtámadja sziklákat is elroppantani képes harapásával. Hosszú ideig, akár egy hétig is elvan víz nélkül. Nagy és súlyos feje van, ezért nehezen tud fölkelni, ha hanyatt esik.

35-ös szintnél Vibravává változik, ami a 45. szintnél tovább változik Flygonná.

329 – Vibrava
A  kettős típusú föld-sárkány pokémon. Trapinchból alakul át a 35-ik szinten és 45-ös szinten Flygonná változik. Hihetetlenül gyorsan rezegteti a szárnyait és ezzel ultrahangot kelt. Ettől az erős hangtól az áldozata eszméletét veszti. Ekkor savval fecskendezi le az áldozatát, amI lebontja azt, ezután felfalja. A keltett hang erős fejfájást okoz az embereknél is. A Vibravák szárnya nem túl erős, ezért használják inkább a zsákmány megbénítására. Repülni csak kis távolságokat tudnak, de képesek a Repülés HM megtanulására.

330 – Flygon
 egy kettős, föld-sárkány típusú pokémon, a Vibravából alakul át. Misztikus pokémon, természetes lakóhelye a sivatag. Kinézetre egy nagy, világoszöld rovarszerű pokémon, sötétzöld csíkokkal, a farka végén három rombusz alakú bojttal. Nagy vörös lencsés szeme van és két csápja.

A Flygon szárnyaival por- és homokfelhőket képes kavarni, repülés közben mindig állandó homokviharba burkolódzik. Ez jól elrejti ellenségei elől is, ő viszont jól lát még a homokfelhőben is, a szemét fedő vörös burkolatnak köszönhetően. Sűrű erdőben, dzsungelben ez hátrányt is jelent neki. A "Sivatag Szelleme" néven is ismert. A Flygon-féle homokvihar belsejében a szárnyai által keltett hangok zenére emlékeztetnek.

331 – Cacnea
A  fű-pokémon. Kedveli az olyan zord és száraz helyeket, mint a sivatagok. A sivatagi bozótokban vagy azok környékén él. Minél szárazabb és zordabb a környezet, a Cacnea annál szebb és illatosabb virágot hajt. A testében tárolt víz 30 napig is elég neki. A virágjából kibocsátott erős illattal csalja tőrbe a zsákmányát. Mikor a zsákmány közel ér hozzá, a Cacnea hegyes töviseket lő ki rá és leteríti. Tövises kezeivel vadul hadonászva harcol.

332 – Cacturne
A  kettős, fű/sötét típusú pokémon. Cacneából fejlődik ki a 32-ik szinten. Emberszerű – van keze, lába feje, de színe zöld és kaktuszokból készült madárijesztőre hasonlít. Éjszakai életet él, anyagcseréje lassú. Az egész nappalt mozdulatlanul tölti, hogy ne veszítsen vizet, ám éjszaka, mikor lehűl a levegő, csoportokba verődik és a sivatagban haladó emberek nyomába szegődik. Mikor a vándor elfárad és megáll, akkor rátámad: felszívja az áldozata testében található nedvességet és folyadékot. A sok ezer éves sivatagi lét következtében a Cacturne vére homokszerűvé vált. A Cacturne természetes módon immunis a homokviharokra, és nem árt neki a Homokvihar (Sandstorm) támadás.

333 – Swablu
 egy normál/repülő pokémon. Ez egy kicsi, kerekded, papagájszerű lény, a fején két hosszú tollat visel és könnyű, bolyhos, vattapamacsokra emlékeztető szárnyai vannak.

Ez a pokémon nem fél az embertől. Képes az emberek fejére szállni és ott megülni, mint egy bolyhos vatta-sapka. Szereti tisztán tartani a dolgokat; ha valami koszos dolgot lát, akkor azt megtisztítja a szárnyaival. Ha a szárnyai lesznek koszosak, akkor keres valamilyen vízfolyást és lemossa. Tavasz közeledtével a Swablu-seregek egyre inkább a városok közelébe húzódnak, mert télen kevesebb táplálékot találnak.

Altariává alakul a 35-ik szinttől kezdve.

334 – Altaria

/ɔːlˈtæɘrɪɘ/ kettős típusú, sárkány-repülő pokémon, fönn lakik a felhőkben és szoprán hangon énekel.

Pokémonokhoz képest rendkívül kifinomult hangszalagjai vannak. Gyönyörű szoprán hangon énekel, éneke a hallgatóit álomszerű csodálkozással tölti el. Testében egy lángtömlő található, ebből tűzlabdákat tud köpni a támadóira.

Swabluból alakul át a 35-ik szinten.

Támadásai: 
 tépés (Pluck)
 csípés (Peck)
 morgás (Growl)
 meglepetés (összenyomja hirtelen az ellenfele arcát aki ettől azt sem tudja hol van) (Astonish)
 éneklés (Sing)
 dühöngő támadás (Fury Attack)
 biztos védelem (vagy biztosíték) (safeguard)
 köd (Mist)
 lerántás (Take Down)
 természetes adomány (Natural Gift)
 sárkánylehelet (Dragonbreath)
 sárkánytánc (Dragon Dance)
 felfrissülés (Refresh)
 sárkánypulzus (Dragon Pulse)
 pusztító dal (Perish Song)
 légi támadás (Sky Attack)

335 – Zangoose
 normál típusú pokémon. 
A jelenlegi ismeretek szerint nincs más formája és nem alakul át más pokémonná. Mongúzra és macskára hasonlít, a pokédex "macska-menyét"-ként írja le. Négylábú, de könnyedén kétlábra áll, ha feldühítik. Bundája fehér, vörös cikcakkos minták láthatók rajta. Szeme rózsaszín, nagy éles karmai vannak. A védekezésben fürgesége és karmai segítik, a természetes támadásainál is leginkább a karmait használja. Gyorsasága csak Scyther-hez mérhető.

A  Zangoose halálosan gyűlöli a Sevipert. Ez a gyűlölet már olyan régóta tart, hogy ösztönné vált nála. Érdekes módon azonban a Zangoose és a Seviper ugyanabba a tojás-csoportba tartoznak, így akár együtt is keltethetők. A Zangoose immunis a méregre.

336 – Seviper
 egy méreg-típusú, nagy termetű kígyó-pokémon. Alapszíne fekete, a hátán hatszögletű sárgás foltok futnak végig, a hasán kisebb sárga dudorok vannak, ezek valószínűleg a haladást segítik. A bőrén bíborszínű heg-szerű minták is láthatók. Fegyverei a méregfogak és a farka, amely egy nagy éles dárdahegyre hasonlít – ezzel szúrni és vagdalkozni tud. A farkán lévő szablyát a sziklákon élesíti. A Seviper egy rettenetes mérget termel, amit a méregfogain vagy a farkán keresztül is képes kibocsátani; ezzel teríti le a zsákmányt.

A Zangoose esküdt ellensége. Ha találkoznak, harcolnak, amíg az egyik el nem esik.

337 – Lunatone
 kettős típusú, szikla / pszichikus pokémon. Nem változik át.
A Lunatone eredetileg a világűrből került a földre meteoritok belsejében és jól alkalmazkodott a földi élethez. Holdsarlóra hasonlít. Szemei vörösek és egy fucsa csőrszerű képződménye van középen. Mivel nem szerves lény, nem vadászik és rá sem vadásznak, energiáját a holdfényből nyeri. Telekinézisre képes, lebegve száll a levegőben.

Barlangokban található, pl. a Hoenn régióban a Meteor Falls barlangban. Hatnak rá a holdfázisok.

338 – Solrock
 kettős típusú, szikla / pszichikus pokémon. Nem változik át.
A Solrock is a világűrből érkezett, meteoritok belsejében került a Földre, mint Lunatone. Kinézetre nagy, gömbölyű, narancsszínű szikla, köröskörül sárga kinövésekkel és két nagy, mintázott szemmel. A nap rajzára emlékeztet. Szervetlen lényként nincsenek ellenségei a pokémonok között. Kőszerű állaga miatt kifejezéstelen, ám valamennyire mégis értelmes. Meteor Falls-ban a Lunatone-nal együtt fedezték fel. A nappal erős kapcsolatban van, koncentrált napfénnyel tud harcolni. Pszichikus pokémonként érzékeli ellenfele gondolatait.

339 – Barboach
 kettős típusú, víz / föld pokémon. A 30. szinttől változik át, következő alakja a Whiscash. Kisebb harcsára hasonlít, bőrét finom nyálka borítja. Érzékeli a szeizmikus hatásokat, ez a tulajdonsága csak erősödik átalakult változatánál (Whiscash). Folyóágyakban található. Tapogatói segítik a tájékozódást a zavaros vízben. Általában beássa magát az iszapba és mozdulatlanul vár zsákmányára, felső tapogatóit kidugva az iszap fölé.

340 – Whiscash
 kettős típusú, víz / föld pokémon, Barboach-ból alakul át a 30. szintnél. Egy nagy kék harcsára hasonlít. Nagyon erőszakos pokémon, féltékenyen őrzi a területét. Tavacskák, mocsarak fenekén él, ahol egész nap alszik. Éjszaka aktív, akkor folyamatosan eszik. Az egész tavat vagy ingoványt a saját területének tekinti, ha betolakodót észlel, heves csapkodással földrengéseket kelt, amik akár több mérföldes körben is érezhetők. A valódi földrengéseket előre megérzi.

Pokémon-fajok